Hannibal est un nom théophore et, entre autres, un prénom révolutionnaire, souvent attribué sous la Terreur.

Personnalités 
 Hannibal Barca (247-183 ), général carthaginois célèbre pour avoir traversé les Pyrénées et les Alpes avec des éléphants et tenté de prendre Rome ;
 Hannibal de Giscon (~ 471-406 ), général carthaginois gouverneur de Sicile ;
 Hannibal le Rhodien, marin carthaginois du  ;
 Abraham Hanibal (1696-1781), prince africain devenu général russe, aïeul d'Alexandre Pouchkine.

Personnages de fiction 
 Hannibal Lecter, un personnage des romans de Thomas Harris ;
 John « Hannibal » Smith, personnage de L'Agence tous risques interprété par George Peppard, série télévisée des années 1980.

Arts

Technique 
 Maître du Hannibal de Harvard, nom de convention d'un enlumineur parisien du .

Cinéma 
 Hannibal, film italien, évoquant l'histoire d'Hannibal Barca, co-réalisé par Carlo Ludovico Bragaglia et Edgar G. Ulmer en 1959 ;
 Hannibal, film de Ridley Scott d'après le roman éponyme de Thomas Harris ;
 Hannibal Lecter : Les Origines du mal, film réalisé par Peter Webber de 2007.

Télévision 
 Hannibal, série télévisée créée en 2013 d'après le roman éponyme de Thomas Harris.

Littérature 
 Hannibal, roman de l'écrivain américain Thomas Harris paru en 1999.

Toponyme

Hannibal, ville du comté de Marion, dans le Missouri ;
 Hannibal, ville dans l’État de New York ;
 Hannibal, village dans l’État de New York.

Hannibal, nom d'un complexe d'habitation à Bornstraße dans le Nordstadt de Dortmund.

Astronomie 
 (2152) Hannibal, astéroïde de la ceinture principale.

Médias 
 Hannibal TV, chaîne de télévision tunisienne.

Politique 
 Directive Hannibal, directive secrète de l'Armée de défense d'Israël dont l'objectif est d'empêcher la capture de soldats israéliens par des forces ennemies au cours des combats.

Notes 

Prénom révolutionnaire
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de pseudonyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Nom théophore